

Toponyme

 Lalín,  commune espagnole de la province de Pontevedra en Galice.
 Lalin, localité en Pologne.

Patronyme
 Lalin Fulconis ou François Fulconis (1760-1797), chef barbet.
 Hervé Lalin, dit Hervé Ryssen (né en 1967) essayiste négationniste français.
 Matilde Lalín, mathématicienne argentino-canadienne.